«'San Antonino» puede referirse a:

Santos 
Antonino
 Antonino de Roma (-186), mártir
 Antolín (Antonino) de Pamiers (453?-506?), misionero y mártir
 Antonino de Siria (-303), mártir
 Antonino de Plasencia (-c.303), 
 Antonino Fontana (-661), arzobispo de Milán
 Antonino de Florencia  (1389-1459)
 Antonino de Sorrento (c.555-625)